Gösta Lindberg kan avse:

*Gösta Lindberg (arkitekt) (1936–), en svensk arkitekt
Gösta Lindberg (läkare) (1904–1959), en svensk läkare och musiker
Gösta Lindberg (sångare) (1891–1971), en svensk operasångare (baryton) och skådespelare